Die Sparkassen Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 1. bis 6. Juli 2013 in Braunschweig stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Sparkassen Open 2013 fand vom 29. bis 30. Juni 2013 statt. Zur Qualifikation traten 20 Spieler an. Ausgespielt wurden in drei Runden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen, wobei 12 Spieler ein Freilos in der ersten Runde genossen.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 97 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 61 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Braunschweig